Выборы главы Консервативной партии Великобритании (июль–сентябрь 2022)
 Выборы главы Консервативной партии Великобритании (октябрь 2022)